Zakrzewek (gromada w powiecie kolskim)
 Zakrzewek (gromada w powiecie radziejowskim) (aleksandrowski/radziejowski)